Гонзаг Сен-Бри (); "Гонзаг, Мари Жозеф Венсан, Франсуа Сен-Бри"; 26 января 1948, Лош, Эндр и Луара, Франция — 8 августа 2017, Сент-Имер, Кальвадос, Нормандия, Франция) — французский журналист, историк и романист.

Биография 
Гонзаг Сен-Бри родился 26 января 1948 года в семье дипломата Юбера Сен-Бри (1915-1979). Вырос в замке Кло-Люсе, в Амбуазе. Не имея никакого диплома, стал писателем и журналистом.

Сен-Бри работал в газете "Figaro" (1980), ведущим на независимой радиостанции "Méga l'O" (1981), обозревателем новинок видео, директором по развитию предприятий группы «Hachette Filipacchi Médias» (1987-2001), специальным советником Министерства культуры и массовых коммуникаций Франции (1986-1988), директором-владельцем журнал "Femme".

Гонзаг Сен-Бри автор более 30 книг: романов, эссе и биографий, среди которых жизнеописания Виньи, Дюма, Бальзака, Флобера, Лафайета, Де Сада.

В 2010 году Сен-Бри выпустил книгу «В рай с Майклом Джексоном» (), в которой раскрывает подробности своих личных бесед с Майклом Джексоном.

Гонзаг Сен-Бри является основателем Фестиваля романтических фильмов, который проходит ежегодно с 1983 года в курортном нормандском городе Кабур.

Признание 

Гонзаг Сен-Бри — обладатель одной из самых престижных литературных наград Франции — "Prix Interallie"фр. . Его романа «Дитя да Винчи» (, 2005) присуждена премия Книжной ярмарки в Сен-Луи "Prix des Romancieres"фр..

Произведения (выборочно) 

 "Le goût de Stendhal", Télémaque 2014
 "Marquis de Sade — L'ange de l'ombre", Télémaque, 2013
 "Louis XIV et le Grand Siècle", Télémaque, 2012
 "En tête à tête avec Victor Hugo, Grund, 2012
 "Rosa Bonheur — Liberté est son nom", Robert Laffont, 2012
 ": Balzac — Une vie de roman", SW Télémaque, 2011
 "Alfred de Musset", Grasset, 2010
 "Au Paradis avec Michael Jackson", Presses de la Cité, 2010
 "Henry IV et la France réconciliée", Télémaque, 2009
 "La Malibran", Éditions Belfond, 2009
 "François  et la Renaissance", Télémaque, 2008
 "Les Romans de Venise", Rocher, 2007
 "Histoires d'Été", Télémaque, 2007
 "Marie, l'ange rebelle", Éditions Belfond, 2007
 "La Fayette", Télémaque, 2006, 
 "Sur les pas de Léonard de Vinci", illustrations Philippe Lorin, Presses de la Renaissance, 2006
 "L'enfant de Vinci", Grasset, 2005, prix des Romancières
 "Léonard ou le génie du Roi au Clos Lucé", CLD, 2005
 "Sur les pas de Jules Verne", illustrations Stéphane Heuet, Presses de la Renaissance, 2005
 "Sur les pas de George Sand", illustrations Philippe Lorin, Presses de la Renaissance, 2004
 "L'Éducation gourmande de Flaubert", avec Éric Fréchon, Minerva, 2004
 "Les Princes du Romantisme", Robert Laffont, 2003
 "Mes châteaux de la Loire", illustrations Philippe Lorin, Flammarion 2003
 "Les Vieillards de Brighton", Grasset, 2002, prix Interallié
 "La Grande vie d'Alexandre Dumas", avec Alain Ducasse, Minerva, 2001, prix de l'art de vivre
 "Le Coup d'éclat du 2 décembre", Taillandier, 2001
 "Les Vingt ans de l'Aiglon", Taillandier, 2000
 "Le Sacre... et Bonaparte devint Napoléon", Taillandier, 1999
 "Le Bel Appétit de Monsieur de : Balzac", avec Jean Bardet, Le Chêne, 1999, prix Gourmand
 "Je vous aime, inconnue", : Balzac et Eva Hanska, Le Nil, 1999, prix Cœur de la France
 "Agnès Sorel, beauté royale", Éditions de La Nouvelle République, 1998
 "Les Larmes de la gloire", Éditions Anne Carrière, 1998
 "Alfred de Vigny ou la Volupté et l'honneur", Grasset, 1998, prix du bicentenaire.
 "Romans secrets de l'история", Michel Lafon, 1996
 "Les Égéries romantiques", Jean-Claude Lattès, 1996
 "Les Égéries russes", avec Владимирская Fédorovski, Jean-Claude Lattès, 1994 — rééd. 2010
 "Desaix, le sultan de Bonaparte", Librairie académique Perrin 1995, prix Dupleix 1996
 "Les Septennats évanouis", Jean-Claude Lattès, 1995
 "Les Aiglons dispersés", Jean-Claude Lattès, 1993
 "Les Dynasties brisées", Jean-Claude Lattès, 1992
 "Les Histoires de l'История", Michel Lafon, 1987
 "La Nostalgie, camarades !", Albin Michel, 1982
 "Ligne ouverte au cœur de la nuit", Robert Laffont, 1978
 "Le Romantisme absolu", Éditions Stock, 1978
 "Athanase ou la manière bleue", Éditions Julliard, 1976
 "Qui est snob ?", Calmann-Lévy, 1973

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гонзага Сен-Бри
 La Forêt des Livres

Писатели Франции
Историки Франции
Журналисты Франции
Погибшие в автомобильных авариях